Милорад Маргетић (Доњи Михољац, 1929) је југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Под сумњом  || Андро Наранчић
|-
| 1957. || Туђа земља  || /
|-
| 1957. || Само људи  || Предраг Бојанић ... инжењер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Реквијем за похабане ствари ТВ филм || /
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут  || Затвореник
|-
| 1966. || Глинени голуб   || Радник
|-
| 1968. || Сунце туђег неба  || Полицајац у цивилу
|}

Спољашње везе 
 
Рођени 1929.
Југословенски глумци
Хрватски глумци
Славонци